Die Fußball-Landesliga Hamburg 1965/66 war die 21. Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Landesliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Regionalliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam Rasensport Harburg nach einem Jahr aus der Regionalliga Nord wieder in die Landesliga, dazu die drei Aufsteiger Holsatia Elmshorn (Rückkehr nach 15 Jahren), Borussia Harburg (Rückkehr nach neun Jahren) und TSG Bergedorf (erstmals in der Landesliga).

Sieger wurde der HSV Barmbek-Uhlenhorst. Zusammen mit dem Zweitplatzierten SC Sperber Hamburg nahm er an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord teil. Dort beendeten beide ihre Gruppe auf dem ersten Platz und stiegen auf.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Borussia Harburg musste die Liga nach einer Saison wieder verlassen, der TSV Sasel nach zwei Jahren und der Eimsbütteler TV nach zehn Spielzeiten.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Landesliga Hamburg 1965/66 auf f-archiv.de
 Landesliga Hamburg 1965/66 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1965
Fußballsaison 1965/66